Tilston (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
 Tilston (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen